Лі́тинська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Літинська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Літинська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці